Шодфонтен може да се односи на:

 Шодфонтен (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Шодфонтен (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна